Хунин:

Топонимы

Аргентина 
 Хунин — город в Аргентине, в провинции Буэнос-Айрес.

Перу 
 Хунин — озеро в Южной Америке на территории Перу.
 Хунин — провинция в одноимённом регионе Перу.
 Хунин — регион в Перу с административным центром в городе Уанкайо.

Эквадор 
 Хунин — город в Эквадоре.